Elachanthemum intricatum es la única especie del género monotípico Elachanthemum,  perteneciente a la familia de las asteráceas. Es  originaria de  China.

Taxonomía 

Elachanthemum intricatum fue descrita por (Franch.) Y.Ling & Y.R.Ling y publicado en Acta Phytotaxonomica Sinica 16(1): 63, pl. 1, f. 1. 1978.
Sinonimia
Artemisia intricata Franch.

Referencias 

Artemisiinae
Flora de China
Plantas descritas en 1978